Войцех Бридзиньский (; 28 февраля 1877 — 4 мая 1966) — польский актёр театра, кино и радио, режиссёр. Лауреат Государственной премии ПНР первой степени (1951).

Биография 
Дебютировал на театральной сцене в возрасте 17 лет. После нескольких лет выступлений, в 1899 году переехал из Станислава в Лодзь, где был принят в труппу  Polski Theatre. В 1906 году переехал в Варшаву и был принят в театр «Rozmaitości». В 1914 году режиссёр Арнольд Шифман предложил ему работу в новом «Польском театре», но после начала Первой мировой войны Бридзиньский был депортирован в Россию вместе с другими членами труппы, где в Москве был создан филиал «Польского театра». В 1922 году вернулся в Польшу.

В межвоенный период   Бридзиньский снимался во многих фильмах. После Второй мировой войны Войцех Бридзинський вернулся в коллектив «Польского театра» в Варшаве.

После ухода Шифмана с должности главного режиссёра, Бридзиньский перешёл работать на Польском радио. Когда Шифман вернулся на должность директора театра, актёр также вернулся в его театр, на сцене которого выступал до 1963 года.

В 1955—1957 годах был председателем Союза артистов польской сцены.

Умер 4 мая 1966 года в Варшаве и был похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Избранная фильмография 
 1911 — История греха / Dzieje Grzechu — Зигмунт Щербич
 1912 — Жертва страсти / Ofiara namiętności
 1912 — Кровавая доля / Krwawa dola
 1913 — Месть из могилы / Zemsta spoza grobu
 1913 — Грех / Grzech
 1914 — Раба страстей, раба порока / Niewolnica zmysłów — Ян
 1915 — Жена / Żona — фабрикант Лаврецкий
 1919 — Женщина, которая видела смерть / Kobieta, która widziała śmierć
 1925 — Ивонка / Iwonka — поэт Порай, отец Ивоны
 1928 — Пан Тадеуш  / Pan Tadeusz — Адам Мицкевич
 1929 — Магдалена / Magdalena — Ян Беруда
 1937 — Знахарь / Znachor — отец Лешека
 1937 — Улан князя Юзефа / Ułan Księcia Józefa — ветеран-инвалид
 1937 — Пылающие сердца / Płomienne serca
 1938 — За несодеянную вину / Za winy niepopełnione — отец Лещик
 1939 — Гений сцены / ''Geniusz sceny

Награды 
 Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши (1952)
 Орден «Знамя Труда» I степени (1955)
 Золотой Крест Заслуги (дважды 1936 и 1946)
 Золотые академические лавры (1937)
 Государственная премия ПНР первой степени (1951)
 Премия столичного города Варшава (1957)

Примечания

Ссылки 
 Wojciech Brydziński
 Wojciech Brydziński

Лауреаты Государственной премии ПНР
Похороненные на  кладбище Старые Повонзки
Президенты Союза артистов польских сцен